Charta von Athen steht für:

 eine internationale Konvention zur Restaurierung historischer Gebäude aus 1931, siehe Charta von Athen (Denkmalpflege)
 eine Resolution des Congrès International d’Architecture Moderne aus 1933, siehe Charta von Athen (CIAM)